Кульчик:
 Кульчик — историческое название села Родниково в Крыму.
 Кульчик, Ян (1950—2015) — польский предприниматель.
  (род. 1980) — польский предприниматель, сын Яна Кульчика.